Institut für Denkmalpflege steht für:

 Institut für Denkmalpflege (DDR), Zentralinstitut für Denkmalpflege der DDR
 Institut für Denkmalpflege in Niedersachsen, siehe Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege#Institut für Denkmalpflege 1979